Canapville kan syfta på:
 Canapville, Calvados
 Canapville, Orne